Thomas Cooper kan syfta på flera personer, bland andra:

Thomas Cooper (biskop) (1517–1594), engelsk biskop av Winchester
Thomas Cooper (teolog) (1759–1840), amerikansk teolog och politisk filosof
Thomas Cooper (kongressman) (1764–1829), amerikansk kongressman från Delaware
Thomas Sidney Cooper (1803–1902), engelsk konstnär
Thomas Cooper (poet) (1805–1892), engelsk poet
Thomas Cooper (botanist) (1815–1913), engelsk hortonom
Thomas Cooper, 1:e baron Cooper av Culross (1892–1955), skotsk politiker, domare och historiker
Tommy Cooper (1921–1984), brittisk trollkarl och komiker